Геренс — фамилия.

 Геренс, Выбе (? — 3 (14) августа 1713) — голландский и русский корабельный мастер;
 Геренс, Питер Выбе — русский корабельный мастер, сын Выбе Геренса.